Ridogalih (Cibarusah), een plaats in Indonesië
Ridogalih (Cikakak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing